Mai jos este o listă a celor 88 de constelații moderne, conform suprafeței pe care o ocupă pe cerul înstelat, măsurată în grade pătrate.

Hotarele dintre constelații au fost determinate de Eugène Delporte în anul 1930 în numele UAI și publicate în Délimitation scientifique des constellations (Presa Universității Cambridge). Înainte de lucrarea lui Delporte, limitele fiecărei constelații erau vag definite.

Delporte a desenat hotarele de-a lungul liniilor verticale și orizontale de la ascensie dreaptă și declinație; totuși, el n-a făcut așa pentru epoca lui B1875.0, ceea ce înseamnă că din cauza precesiei echinocțiilor, frontierele pe o hartă a stelelor modernă (de exemplu pentru J2000) sunt deja oarecum înclinate și nu mai pot fi perfect verticale sau orizontale. Acestă înclinare se va mări de-a lungul anilor și secolelor ce vor urma. Cu toate acestea, acest lucru nu schimbă suprafața ocupată de vreo constelație.

Legături externe 

http://www.ianridpath.com/constellations1.htm
http://calgary.rasc.ca/constellation.htm#list

Note

Vezi și 
 Lista constelațiilor

Constelații după suprafață
Lista constelațiilor după suprafață